Head-Up Display — система, предназначенная для отображения информации на лобовом стекле без ограничения обзора лётчика или водителя.
 Head-Up Display (игры) — способ представления информации в компьютерной игре.

См. также